Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Venus Williams 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Venus Williams (finale)
 Patty Schnyder (semifinali)
 Kim Clijsters (campionessa)

 Vera Zvonarëva (primo turno)
 Nathalie Dechy (quarti di finale)
 Jelena Janković (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2005